Schesch steht für:

 ein Turban der Tuareg, siehe Kopftücher für Männer

Schesch ist der Familienname folgender Personen:

 Stephan Schesch (* 1967), deutscher Filmproduzent